El término Danza hace referencia a varios artículos:

 Danza, arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente con música, como una forma de expresión y de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. 
 La Danza, cuadro de Henri Matisse expuesto en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, Rusia.
 La danza, cuadro de Pablo Picasso (1881-1973) expuesto en la Tate Modern de Londres, Reino Unido.

Música 
 Danza puertorriqueña,  género musical de salón popularizado en Puerto Rico.
 La danza, canción cómica compuesta por Gioachino Rossini en 1835, con letra de Carlo Pepoli, es la octava canción de la colección "Les soirées musicales" (1830–1835).

Personas 
 Andrés Danza (nacido en 1976), periodista y escritor uruguayo.
 Marcelo Danza (nacido en 1967), arquitecto uruguayo.
 Tony Danza (nacido en 1951), actor estadounidense.